HMS Iron Duke je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Iron Duke (1870) 
 HMS Iron Duke (1912) 
 HMS Iron Duke (F234) 

Iron Duke